У фіналі Джон Ньюкомб переміг Кена Роузволла з рахунком 5–7, 6–3, 6–2, 3–6, 6–1. Ця перемога стала другою для Ньюкомба на Вімблдоні та п'ятою на турнірах Великого шолома загалом.

Сіяні гравці 

  Род Лейвер (4-те коло)
  Джон Ньюкомб (переможець)
  Артур Еш (4-те коло)
  Тоні Роч (чвертьфінал)
  Кен Роузволл (фінал)
  Желько Франулович (3-тє коло)
  Стен Сміт (4-те коло)
  Іліє Настасе (4-те коло)
  Кларк Гребнер (чвертьфінал)
  Рой Емерсон (чвертьфінал)
  Том Оккер (2-ге коло)
  Кліфф Дрісдейл (3-тє коло)
  Ян Кодеш (1-ше коло)
  Андрес Хімено (півфінал)
  Денніс Ролстрон (4-те коло)
  Роджер Тейлор (півфінал)

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1970 Wimbledon Men's Singles draw 

1970 у тенісі
Вімблдонський турнір